Schloss Grünbühel ist der Name folgender Bauwerke:

* Schloss Grünbühel (Niederösterreich) in der Marktgemeinde Kilb, Niederösterreich
 Schloss Grünbühel (Steiermark) in der Stadtgemeinde Rottenmann, Steiermark